Аркадьева — имеет женская форма фамилии .
 Аркадьева, Ирина Аркадьевна (в замужестве Красикова; 1929—2016) — театральная актриса и режиссёр, заслуженная артистка Казахской ССР, народная артистка РСФСР, лауреат «Приза зрительских симпатий».
 Аркадьева, Надежда Денисовна (Шитикова; 1923—1995) — советская фехтовальщица-рапиристка, чемпионка мира.
 Составные фамилии 
 Глаголева-Аркадьева, Александра Андреевна (1884—1945) — советский физик.